Jon Balke, Noors jazzpianist
 Peder Balke, Noors kunstschilder